{{Сезон спортивного соревнования
| название             = Вторая лига Казахстана по футболу
| логотип              = 
| время проведения     = 
| кол-во команд        = 17
| города               = 16
| победитель           = «Темиржолшы» (Атырау)
 «Карабастау» (Алматинская область)
 «Трактор» (Павлодар)''
| второе место         = 
| третье место         = 
| кол-во игр           = 
| кол-во голов         = 
| лучший бомбардир     = 
| результат бомбардира = 
| следующий розыгрыш   = 2003
}}1-й турнир Второй лиги Казахстана в 2002 году носил официальное название Первенство Первой лиги'''. В нём приняли участие 17 клубов, которые были разделены на 3 региональные зоны («Запад», «Центр» и «Юг»).

К соревнованиям были допущены все желающие. Турнир имел любительский статус и прошёл в 2 круга только по региональным зонам (без финального этапа). Несколько команд участвовали в следующем сезоне второго дивизиона.

Зона «Запад»

Зона «Центр»

Зона «Юг»

Ссылки